Gorges peut faire référence à :

Communes en France 
Différentes communes françaises :  
 Gorges, en Loire-Atlantique ()
 Gorges, dans la Manche (340 habitants) 
 Gorges, dans la Somme (40 habitants)
 Cognin-les-Gorges, en Isère (630 habitants)

Formation géologique 
Une gorge est un passage encaissé entre deux reliefs résultant de l'érosion hydraulique. Souvent mis au pluriel pour désigner les toponymes, Gorges est notamment porté par :

En France 
 Gorges du Verdon
 Gorges du Tarn
 Gorges de la Jonte
 Gorges de l'Ardèche
 Gorges de Galamus
 Gorges de l'Oignin
 Gorges du Fier
 Gorges de la Bourne
 Gorges de l'Aveyron
 Gorges de l'Hérault
 Gorges de la Vis
 Gorges du Pont-du-Diable
 Gorges de la Cèze
 Gorges de la Guillera
 Gorges d'Héric
 Gorges du Loup
 Gorges du Cians
 Gorges d'Holzarté
 Gorges de Kakouetta
 Gorges de la Nesque
 Gorges de la Save
 Gorges de Colombières
 Gorges du Tapoul
 Gorges de la Dourbie
 Gorges du Trèvézel
 Gorges de la Haute-Dordogne
 Gorges du Doubs
 Gorges de l'Orbieu (Aude)
 Gorges de Thurignin
 Gorges de la Pierre-Lys (Aude)
 Gorges de Saint-Georges (Aude)
 Gorges de l'Aude (Ariège - Aude)
 Gorges du Rébenty (Aude)
 Gorges de la Ribaute (Ariège)

En Suisse 
 Gorges de l'Aar
 Gorges de l'Areuse
 Gorges de Douanne
 Gorges du Durnand
 Gorges de Moutier
 Gorges de l'Orbe
 Gorges du Seyon
 Gorges du Taubenloch
 Gorges de Tête Noire
 Gorges du Trient

Autres 
 Gorges d'Aradéna en Grèce
 Gorges de Cheddar en Angleterre
 Gorges du Dades au Maroc
 Gorges de Pankissi en Géorgie
 Gorges du Todgha au Maroc
 Gorges de Samaria en Grèce
 Les Trois Gorges en Chine
 Gorges de Diosso en République du Congo

Voir aussi : Gorges célèbres sur l'article Gorge (géographie).

Autre toponyme 
 Parc d'État de Gorges en Californie.

Odonyme 
 Rue de Gorges, rue piétonne de Nantes.

Patronyme 
 
 Jean-Pierre Gorges (né en 1953), homme politique français ;
 Josh Gorges (né en 1984), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Julia Görges (née en 1988), joueuse allemande de tennis.

Viticulture 
Depuis 2011, l'INAO reconnait la dénomination géographique « Gorges » au sein de l'appellation muscadet-sèvre-et-maine. Ce vin monocépage fait avec du melon de Bourgogne est produit dans la région nantaise sur la commune de Gorges.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme